Simonense – abitanti di Simonésia
Simonense – abitanti di Simão Pereira
Simonense – abitanti di Simões (Brasile)
Simonense – abitanti di São Simão (San Paolo)